Dies ist eine Liste der größten Seen in Europa. Sie enthält europäische Seen mit einer Fläche von mehr als 100 km². Die Einteilung Europas durch die UN erfolgt aus rein internen Gründen (interne Abteilungen) und weicht wesentlich von der geografischen Einteilung Europas ab.

 Farblegende
  Nordeuropa (N)
  Osteuropa (O)
  Westeuropa (W)
  Südeuropa (S)

 Rangfolge
 [1]: europaweit
 [2]: nach Subregionen; Stauseen und Teilseen nicht berücksichtigt.

 Name
 Stauseen sind kursiv gekennzeichnet.

Einige Seen unter 200 km² können in der noch unvollständigen Liste fehlen.

Siehe auch 
 Liste der größten Seen
 Liste der größten Stauseen der Erde
 Liste von Seen in Deutschland
 Liste der Seen in Österreich
 Liste der grössten Seen in der Schweiz

Einzelnachweise 

 
Europa, grosste
Seeneuropa